Запорожский автовокзал (Автостанция № 1) — междугородный автовокзал в Запорожье. Расположен на главной магистрали города — проспекте Соборном.

Автовокзал обслуживает пассажиров междугородных и международных автобусов. Автовокзал состоит из здания вокзала, перронов для посадки и высадки пассажиров, подъездов к перронам, которые изолированы от дорог общего пользования.

В здании вокзала расположены залы ожидания, кассы для продажи проездных билетов, предприятия общественного питания и розничной торговли, камеры хранения, а также административные и служебные помещения. С южной стороны автовокзала расположен супермаркет «АТБ» (открытый 14 мая 2014 года).

Автобусные маршруты связывают Запорожье в следующих направлениях:
 бердянское
 днепровское
 донецкое
 мелитопольское
 никопольское
 харьковское
 энергодарское
и другие

Контакты 
Украина, Запорожье, проспект Соборный, 20

Примечания

Ссылки 
 Центральный автовокзал Запорожья на карте Google
 Расписание автобусов автовокзала на сайте Яндекс. Расписание
 Запорожский автовокзал (фото) 
 Центральный автовокзал на сайте 061.ua
 Сфера пассажирских перевозок в Запорожском регионе

Запорожье
Транспортные здания и сооружения Запорожья